Krzyżanowice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Krzyżanowice (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië in het district Raciborski
 Krzyżanowice (Klein-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen in het district Bocheński
 Krzyżanowice (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië in het district Radomski
 Krzyżanowice (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië in het district Trzebnicki